SFMBT2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 894 амінокислот, а молекулярна маса — 100 563.

Кодований геном білок за функцією належить до репресорів. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки